His Uncle's Heir – cortometraggio del 1913 diretto da Edgar Lewis
His Uncle's Heir – cortometraggio del 1917 diretto da David Aylott